Persatuan Bolasepak Negeri Sembilan é um clube de futebol da Malásia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2013.

Clubes de futebol da Malásia
Clubes de futebol fundados em 1923